Blyberg kan avse:

  Blyberg, Älvdalens kommun – en småort i Älvdalens kommun
  Blybergs kraftstation – en kraftstation i Österdalälven som ligger närmast byn ovan
  Blyberg (släkt) – en kyrkoherdesläkt, anfader Jonas Laurentii Blyberg